Kiendl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kiendl (* 1975), österreichischer Schauspieler und Musiker
 Georg Kiendl (1769–1823), bayerischer Landwirt und Politiker
 Harro Kiendl (* 1936), deutscher Natur- und Ingenieurwissenschaftler, Hochschullehrer

Siehe auch:
 Kindl